Victoria-Klasse steht für:
 Victoria-Klasse (1887), Schlachtschiffklasse der Royal Navy
 Victoria-Klasse, an Kanada abgegebenen U-Boote der Upholder-Klasse
 Victoria-Klasse (1962), kanadische Baureihe, siehe Queen of Victoria